Rudka est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Rudka, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudka, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Rudka, village du powiat de Szamotuły

dans la voïvodie de Łódź 
 Rudka, village du powiat de Radomsko
 Rudka, village du powiat de Rawa

dans la voïvodie de Lublin 
 Rudka, village du powiat de Krasnystaw
 Rudka, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Rudka, village de la gmina de Chełm
 Rudka, village de la gmina de Ruda-Huta

dans la voïvodie de Mazovie 
 Rudka, village du powiat de Łosice
 Rudka, village du powiat de Mińsk

dans la voïvodie de Petite-Pologne 
 Rudka, village de la gmina de Wierzchosławice
 Rudka, village de la gmina de Wojnicz

 dans la voïvodie de Podlachie 
 Rudka, village du powiat de Bielsk Podlaski
 Rudka, gmina du powiat de Bielsk Podlaski
 Rudka, village du powiat de Sokółka

dans la voïvodie de Poméranie
 Rudka, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Rudka, village du powiat de Końskie
 Rudka, village du powiat d'Ostrowiec

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rudka, village

Rudka, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.